Heredia steht für

 Heredia, Stadt in Costa Rica
 Provinz Heredia, Provinz in Costa Rica
 Heredia (Meteorit), Meteorit

Heredia ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Martínez Heredia (* 1953), spanischer Radrennfahrer
 Dolores Heredia (* 1966), mexikanische Schauspielerin
 Guadalupe Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia (1916–1975), spanische Hochschullehrerin und Mitglied von Opus Dei
 Hugo Heredia (1935–2019), argentinischer Jazzmusiker
 Irene López Heredia (1894–1962), spanische Theater- und Filmschauspielerin
 Joey Heredia (* 1959), US-amerikanischer Schlagzeuger
 
 Juan Fernández de Heredia (um 1310–1396), spanischer Großmeister des Johanniterordens

 Manuel Agustín Heredia (1786–1846), spanischer Industrieller
 Marie de Heredia (1875–1963), französische Romanautorin, Dichterin und Dramatikerin
 Melito Heredia, dominikanischer Radrennfahrer
 Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1904–1964), spanischer Diplomat
 Nadine Heredia (* 1976), peruanische Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin und Politikerin
 Narciso Heredia Begines (1775–1847), spanischer Diplomat und Politiker
 Olaf Heredia (* 1957), mexikanischer Fußballtorwart
 Rafael Heredia (1937–2021), mexikanischer Basketballspieler
 Rafael Ramírez Heredia (1942–2006), mexikanischer Schriftsteller
 Ramón Heredia (* 1951), argentinischer Fußballspieler

 Victor Heredia (* 1947), argentinischer Sänger
 Vicente Beltrán de Heredia y Ruiz de Alegría (1885–1973), spanischer römisch-katholischer Theologe sowie Ordens- und Theologiehistoriker des Dominikanerordens